San Cosma ima više značenja:
 San Cosma, Padova
 San Cosma, Salerno